Чага:
 Чага (гриб) — берёзовый гриб;
 Чага (приток Когыльника) — река в Молдавии и Украине;
 Чага (приток Парбига) — река в Томской области;
 Чага (приток Чузика) — река в Томской области;
 Чага (село) — село в Казахстане;
 Чага (языки) — группа языков банту в Танзании и Кении.